Серге́й Белогла́зов:
 Белоглазов, Сергей Алексеевич (род. 1956) — советский борец вольного стиля, тренер.
 Белоглазов, Сергей Григорьевич (род. 1948) — российский пианист и музыкальный педагог.
 Белоглазов, Сергей Михайлович (1932—2020) — советский и российский химик, доктор химических наук (1970), профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации (1998).